North kan henvises til:
 North (film), film fra 1994 af Rob Reiner
 North (Everon), album af tyske musikgruppe Everon
 North (Darkstar), album af Darkstar
 North (Barclay James Harvest), album af John Lees' Barclay James Harvest
 Team North, et e-sport-team

Geografi 
 North (South Carolina), by i South Carolina
 North City, by i Illinois